Liste des joueurs du FC Sochaux-Montbéliard ayant fait au moins une apparition en match officiel avec l'équipe première depuis 1932. Les noms des joueurs internationaux sont en caractère gras.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Notes et références 



Football Club Sochaux-Montbéliard
Sochaux-Montbéliard, FC